Серия А 1946/1947 () — 15-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 22 сентября 1946 года и завершился 6 июля 1947 года. В 4-й раз в своей истории победителем турнира стал «Торино».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1946/1947
Футбол в Италии в 1946 году
Футбол в Италии в 1947 году